Vao (eiland), eiland in Vanuatu
 Vao (taal), gesproken taal op dat eiland
 Vao (Nieuw-Caledonië), dorp op het eiland Île des Pins, tevens stam van de bewoners Kanak
 Vao (Ivoorkust), dorp en voormalige gemeente in Ivoorkust
 Vao (Spanje), gehucht in de spaanse provincie Lugo
 Vao (Lääne-Virumaa), dorp in de provincie Lääne-Virumaa, Estland
 Vao (Järvamaa), dorp in de provincie Järvamaa, Estland
 Väo, wijk in de stadsdistrict Lasnamäe in Tallinn, Estland
 Vienna Art Orchestra, afkorting van dit Oostenrijks orkest